Élisabeth Turgeon, in religione Maria Elisabetta Turgeon (1840-1881) – religiosa canadese
 Mark Turgeon (1965) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mathieu Turgeon (1979) – ginnasta canadese
 Mélanie Turgeon (1976) – ex sciatrice alpina canadese
 Pierre Turgeon (1969) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Pierre-Flavien Turgeon (1787-1867) – arcivescovo cattolico canadese
 Sylvain Turgeon (1965) – ex hockeista su ghiaccio canadese